Lista orașelor după mărime din El Salvador

Orașe
(REC = Recensământ)

Vezi și
Lista listelor de orașe după țară

Legături externe 
 Dirección General de Estadística y Censos 
 Corporación de Municipalidades 
 World Gazetteer – Info nr. locuitori

 
El Salvador